Triftjigletscher ist der Name folgender Gletscher in der Schweiz:

 Triftjigletscher (Stockhorn)
 Triftjigletscher (Breithorn)